Serie A 2009 – torneo di canoa polo maschile
 Serie A 2009 – torneo di pallapugno